Мурад Магомедов: Магомедов, Мурад Гаджиевич (род. 1932) — советский и российский археолог, педагог.
 Магомедов, Мурад (род. 1973) —  российский и израильский футболист, тренер.